Lenta je lahko:
 lenta, del odlikovanja
 Lenta, zaselek zahodno od Ormoža
 Lenta, Vercelli (Italija)